Elmwood Park puede hacer referencia a cualquiera de las siguientes localidades estadounidenses:

Elmwood Park, villa en el Estado de Illinois;
Elmwood Park, borough en el Estado de Nueva Jersey;
Elmwood Park, villa en el Estado de Wisconsin;